Werchowzew ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Andrejewitsch Werchowzew (1804–1867), russischer Goldschmied und Mäzen
 Sergei Fjodorowitsch Werchowzew (1843–1893), russischer Bildhauer und Goldschmied